Vail kan syfta på

 Vail, Arizona ‒ ort i Pima County,
 Vail, Colorado ‒ en stad i Eagle County
 Vail, Iowa ‒ en stad i Crawford County